Vinter-OL 1988 blev arrangeret i Calgary i Canada. Sovjetunionen blev bedste nation med 11 guld.

Medaljestatistik

Kilder 
   IOKs side om Vinter-OL 1988 (medaljestatistik, antal deltagere og datoer for åbningen og afslutningen)